Lige Azadegan je naziv za iransko nogometno ligaško natjecanje.

Prije se pod tim imenom označavala 1. nogometna liga, gledano po hrvatskim mjerilima, a počevši od sezone 2001/02., pod tim imenom se označava drugoligaško nogometno natjecanje.

Ime

Pobjednici 

Nogomet u Iranu
 Nacionalna nogometna natjecanja